El término Malato puede referirse a:

 Ácido málico, un ácido presente de forma natural en algunas frutas y verduras.
 Charles Malato (1857–1938), escritor y anarquista francés.